Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Черноморец (Бургас), Олимпик-Берое и Беласица (Петрич). Актуален шампион е Литекс (Ловеч).

Класиране 

 Олимпик (Тетевен) се обединява с Берое (Стара Загора), като новото име на клуба е Олимпик-Берое (Стара Загора). Срещата в Стара Загора Олимпик-Берое – Велбъжд (Кюстендил) е прекратена при резултат 0:1 и е присъден служебен резултат 4:0 в полза на гостите. Също така от актива на Шумен са отнети 3 точки заради неявяване при домакинството им срещу Славия (София). За тази среща е присъден служебен резултат 3:0 в полза на гостите

„Б“ ПФГ

Североизточна „В“ АФГ

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

7